Bieg indywidualny kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 odbył się 15 lutego 2017 roku.

Zwyciężyła w nim Niemka Laura Dahlmeier zdobywając swój drugi trzeci tytuł mistrzowski (drugi indywidualnie) na ówczesnym czempionacie. Srebrny medal wywalczyła Czeszka Gabriela Koukalová, zaś brąz Włoszka Alexia Runggaldier. Bieg rozgrywany był przy wysokiej temperaturze, sięgającej 12 stopni Celsjusza. Większość faworytek startowała z odległymi numerami startowymi.

Był to jednocześnie ostatni w sezonie bieg indywidualny pań. Małą kryształową kulę w klasyfikacji biegu zdobyła mistrzyni świata Laura Dahlmeier, która wyprzedziła swoją rodaczkę Vanessę Hinz oraz brązową medalistkę Alexię Runggaldier.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017